Anders Petersen – fotografo svedese
Anders Petersen – pugile danese
Anders Petersen – tiratore danese
Anders Petersen – storico danese